Бонификация (от позднелат. bonifico — улучшать):
 Бонификация — в гражданском праве надбавка к установленной договором цене, если поставлен товар более высокого качества. Наиболее широко применяется во внешней торговле.
 Бонификация — очистка водоёмов с целью уменьшения мест выплода кровососущих насекомых.

Примечания